Sciapus — род мух-зеленушек (Dolichopodidae) из подсемейства Sciapodinae. Описан Филиппом Кристофом Целлером в 1842 году из Палеарктической области.

Описание 
Усиковая палочка (ариста) отходит от верхней поверхности усиков. Бёдра задних ног обычно с передней преапикальной щетинкой (у некоторых палеарктических видов может отсутствовать). Медиальная жилка M2 почти достигает края крыла.

Классификация 
В мировой фауне около 70 видов, встречающихся преимущественно в Голарктике. В Палеарктике известно 55 видов. По одному виду в Ориентальной области и Афротропике.

Экология 
Питаются мелкими двукрылыми из семейств детритницы, бабочницы и некоторых других, а также трипсами, коллемболами, и паукообразными.

Галерея

См. также 
 Список родов зеленушек

Примечания

Литература 
 
 
 Grichanov I. Ya., Oleg P. Negrobov. Palaearctic species of the genus Sciapus Zeller (Diptera: Dolichopodidae). St.Petersburg: VIZR, 2014. 84 p. («Plant Protection News Supplements», N13). ISBN 978-5-93717-061-3.

Мухи-зеленушки
Роды двукрылых